La ciudad madrileña de Aranjuez ha sido escenario de numerosas películas. En 1934 se fundaron allí los estudios de cine ECESA (Estudios Cinema Español, S.A.), en los que se rodarían las siguientes películas:

 1933: Sol en la nieve de León Artola.
 1934: Invasión de Fernando Mignoni.
 1934: El negro que tenía el alma blanca de Benito Perojo.
 1934: La hermana San Sulpicio de Florián Rey, con Imperio Argentina.
 1947: Caperucita Roja de José María Aragay.

Otras películas rodadas allí:

 Hasta 1959 
 1948: Edgar Neville rodó El Marqués de Salamanca, en el primer centenario del ferrocarril en España.
 1950: Arturo Ruiz-Castillo rodó María Antonia "La caramba" en la bicentenaria Plaza de toros de Aranjuez.
 1951: Domingo Viladomat y Mariano Pombo rodaron Cerca del cielo.
 1955: Rafael Gil rodó La otra vida del Capitán Contreras, con Fernando Fernán Gómez y María Asquerino.

 1960-1969 
 1960: Alfonso Balcázar rodó ¿Dónde vas, triste de ti?.
 1962: Ramón Torrado rodó el drama religioso Cristo negro.
 1963: Rafael Gil rodó Chantaje a un torero, con Manuel Benítez "El Cordobés".
 1964: El Fabuloso mundo del circo (Circus World) de Henry Hathaway llegó a Aranjuez, con sus estrellas John Wayne, Claudia Cardinale o Rita Hayworth.
 1964: José María Elorrieta rodó El hombre de la diligencia, con Frank Latimore.
 1964: José María Elorrieta rodó íntegramente en Aranjuez Fuerte perdido.
 1964: Carlos Saura rodó Llanto por un bandido, con Francisco Rabal.
 1966: Carlos Saura rodó La caza, con Emilio Gutiérrez Caba.
 1966: Pedro Lazaga rodó Nuevo en esta plaza, con Sebastián Palomo Linarez, Alfredo Landa, Julia Gutiérrez Caba, Gracita Morales, entre otros.
 1968: Luis César Amadori rodó su Cristina Guzmán, con Rocío Dúrcal y Arturo Fernández.
 1968: Gianni Puccini rodó La furia de Johnny Kidd, con Peter Lee Lawrence.
 1968: Carlos Saura rodó Stress-es tres tres, con Geraldine Chaplin y Juan Luis Galiardo.
 1968: Jeremy Summers rodó Eva en la selva (The Face of Eve), con Christopher Lee.
 1968: Pedro Olea rodó Días de viejo color.
 1969: Paolo Bianchini rodó La ametralladora, que recrea la Guerra Civil Estadounidense.
 1969: Ramón Torrado rodó la comedia Con ella llegó el amor.
 1969: Jaime de Armiñán rodó su Carola de día, Carola de noche, con Marisol, Tony Isbert y José Sazatornil.

 1970-1979 
 1970: Carlos Saura rodó El jardín de las delicias, con José Luis López Vázquez.
 1971: César F. Ardavín rodó el documental Viaje por Aranjuez en dos partes (invierno y primavera).
 1971: José María Elorrieta rodó Los amantes del diablo, con Espartaco Santoni y Teresa Gimpera.
 1972: Charlton Heston rodó en Aranjuez Marco Antonio y Cleopatra (Antony and Cleopatra).
 1972: José María Elorrieta rodó la película El espectro del terror, con Sancho Gracia.
 1972: Francisco Lara Polop rodó la película de terror La mansión de la niebla, con Analía Gadé.
 1972: Rafael Romero-Marchent rodó su Disco rojo en Aranjuez.
 1973: Pedro Lazaga rodó El chulo, con Silvia Tortosa.
 1973: Bajo las órdenes de Richard Lester, lucharon a espada Los tres mosqueteros (The Three Musketeers) frente al Palacio Real de Aranjuez.
 1974: Peter Collinson rodó Los cazadores (Open season), con Peter Fonda.
 1974: Pedro Lazaga rodó Cinco almohadas para una noche, con Sara Montiel.
 1975: Julio Diamante rodó el drama La Carmen.
 1975: Eugenio Martín rodó El desafío de Pancho Villa.
 1976: Carlos Serrano rodó Batida de raposas, con Agustín González.
 1976: Pedro Lazaga rodó Fulanita y sus menganos, con Victoria Vera.
 1978: César F. Ardavín rodó su cortometraje China 1879 en el Palacio Real de Aranjuez.
 1978: Silvio Narizzano rodó Las flores del vicio, con Dennis Hopper y Carroll Baker.
 1978: Javier Aguirre rodó Carne apaleada, con Esperanza Roy y Bárbara Rey.
 1978: Alfonso Ungría rodó Soldados, con Marilina Ross y Ovidi Montllor.

 1980-1989 
 1980: Jaime Chávarri lanzó en Aranjuez su Dedicatoria, con José Luis Gómez y Amparo Muñoz.
 1984: Carlos Suárez rodó en Aranjuez su Jardín secreto, con Assumpta Serna y Xabier Elorriaga.
 1989: A Aranjuez se dirigían los madereros en la película de Antonio Del Real titulada El río que nos lleva, protagonizada por Anthony Peck, Alfredo Landa y Fernando Fernán Gómez.
 1989: Jaime Chávarri rodó en el Teatro Maestro Guerrero (el que fuera Teatro Real de Carlos III) el filme Las cosas del querer, con Ángela Molina y Manuel Bandera.
 1989: Manuel Fernández rodó su cortometraje Lobos.
 1989: Richard Lester rodó en Aranjuez la secuela El regreso de los mosqueteros.
 1989: Fernando Trueba rodó El sueño del mono loco, con Jeff Goldblum.

 1990-1999 
 1991: Nino Quevedo rodó Goya, historia de una soledad, dirigida por protagonizada por Francisco Rabal.
 1991: Antonio Giménez-Rico rodó en Aranjuez y Algodor sus Catorce estaciones.
 1992: Pedro Olea rodó su Maestro de esgrima, con Assumpta Serna, Joaquim Almeida y José Luis López Vázquez, entre otros.
 1993: Josefina Molina rodó La Lola se va a los puertos de Manuel y Antonio Machado, con Rocío Jurado y Francisco Rabal.
 1995: Pedro Olea repitió en Aranjuez con Morirás en Chafarinas, protagonizada por Jorge Sanz y María Barranco.
 1995: Juan Sebastián Bollaín rodó su película Belmonte sobre el famoso torero Juan Belmonte.
 1995: Carlos Navarro Ballesteros rodó su cortometraje El profeta del tiempo.
 1996: Vicente Aranda rodó Libertarias.
 1997: Julio César Fernández rodó su documental de tema taurino La decisión de Machín.
 1997: Emilio Martínez Lázaro recorrió las Carreteras secundarias de Aranjuez, con Antonio Resines, Maribel Verdú y Fernando Ramallo.
 1997: Juan Antonio Bardem rodó Resultado final, junto a Mar Flores.
 1997: Marcos Zurinaga relató los últimos días de Federico García Lorca con su Muerte en Granada, con Andy García.
 1999: Carlos Saura rodó parte de su película Goya en Burdeos, protagonizada por Francisco Rabal, José Coronado y Maribel Verdú.
 1999: Vicente Aranda nos habló de Celos, en una historia protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, Daniel Giménez Cacho, María Botto y Luis Tosar.

 2000- 
 2002: Pedro Almodóvar rodó las escenas taurinas de Hable con ella en la bicentenaria Plaza de toros de Aranjuez.
 2003: Antonio García Molina rodó Las pasiones de Sor Juana, coproducción hispano-mexicana protagonizada por Sofía Mazagatos.
 2003: Jesús Nieto rodó parte de su cortometraje El caleidoscopio en los frondosos caminos de los alrededores de Aranjuez.
 2003: María Ripoll grabó escenas de su Utopía, con Leonardo Sbaraglia y Najwa Nimri.
 2003: Enrique Urbizu aseguró que La vida mancha, con José Coronado.
 2004: Manolo Matjí rodó algunas escenas de su película Horas de luz, con Emma Suárezy Alberto San Juan.
 2004: Liteo Deliro rodó su cortometraje Imago.
 2005: Miloš Forman rodó en Aranjuez parte de su película Los fantasmas de Goya, protagonizada por Javier Bardem y Natalie Portman.
 2006: Menos Meyjes rodó parte de su película Manolete, protagonizada por Adrien Brody y Penélope Cruz.
 2006: Icíar Bollaín rodó fragmentos de Mataharis en Aranjuez.
2011: Pablo Berger rodó Blancanieves.

Referencias 
 Catálogo de películas del Ministerio de Cultura y Deporte de España

Películas rodadas en la Comunidad de Madrid
Aranjuez